La battaglia di Matamoros fu un conflitto a fuoco avvenuto il 5 novembre 2010 nella città di Matamoros nello stato di Tamaulipas tra l'Esercito messicano e il Cartello del Golfo.

Storia

Quando il leader del Cartello del Golfo Osiel Cárdenas Guillén venne arrestato nel 2003 dopo una sparatoria con l'esercito messicano e nel 2007 estradato negli Stati Uniti d'America, a prendere il comando fu il fratello Antonio Cárdenas Guillén, detto Tony Tormenta. Egli tuttavia non era un leader carismatico come il suo predecessore e Los Zetas iniziò ad essere più indipendente.
Nel 2009, Los Zetas divenne più potente del Cartello del Golfo e infine nel 2010 Los Zetas si staccò definitivamente da esso.

L'indipendenza di Los Zetas dal Cartello del Golfo diede inizio a un violento conflitto civile tra i due gruppi.
La violenza aumentava di giorno in giorno, avvenivano diversi attentati anche contro obiettivi civili e scontri anche contro l'esercito; in quello stesso anno, inoltre, comparvero per la prima volta i narco-blindati, ovvero veicoli da combattimento improvvisati creati da Los Zetas per la guerra o per proteggere spedizioni di droga.

L'Esercito messicano tentò numerose volte di arrestare il summenzionato leader del Cartello Tony Tormenta, per far terminare le violenze, così per alcuni mesi furono organizzate diverse operazioni di polizia.

In queste operazioni, furono arrestate decine di persone affiliate al cartello, ma di Tony Tormenta non c'era traccia.

Il 1º novembre, però, la polizia messicana individuò grazie ad una soffiata la posizione del leader del cartello: fu così organizzata un'operazione in cui furono coinvolti 660 militari della Marina, 17 veicoli militari e 3 elicotteri Black Hawk.
L'operazione ebbe inizio il 5 novembre.

Nella città di Matamoros cominciarono diversi scontri tra la Marina messicana e il Cartello del Golfo, il quale utilizzò il suo esercito privato, Los Escorpiones.

Gli scontri, durati 8 ore, devastarono la città e alla fine della giornata si contò un totale di più di 100 morti, di cui due erano della Marina messicana; era tra le vittime anche il leader del Cartello del Golfo Tony Tormenta.

Il funerale di quest'ultimo avvenne il 9 novembre: vi parteciparono centinaia di persone, tra membri del cartello, conoscenti e familiari.

Note

Voci correlate

Battaglia di Culiacán
Guerra messicana della droga

Battaglie che coinvolgono il Messico
Criminalità in Messico
Guerra nel 2019